Вельке Павловице (), () — город Южноморавского края Чехии в историческом регионе Моравия.

Расположен в районе Бржецлав, примерно в 17 километрах северозападнее от Бржецлава, на правом берегу реки Свратка, на высоте 190 м. Является центром Велкопавловицкого винного субрегиона.

Население в 2019 году составляло 3 119 человека.

История 
Люди жили здесь с эпохи неолита. Первое упоминание о деревне относится к 1252 году. В 1891 году статус Вельке Павловице был повышен до городка ( или ), а в 1967 году стал городом.

Население

Галерея

Персоналии 
 Рудольф Каснер (1873—1959) — австрийский писатель.
 Мария Зельничкова (1926—н.в.) — мать Иваны Трамп.

Примечания

Ссылки 
 Сайт города Вельке Павловице

Города Южноморавского края